Praxitèle est l'un des plus grands sculpteurs grecs de l'époque classique.
 Praxitèle est aussi le nom d'un projet-pilote de transport en commun individuel (comme Autolib) à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui courut d' à .
 Praxitèle, opéra en un acte de Jeanne-Hippolyte Devismes, sur un livret de Jean-Baptiste de Milcent, créé le  à l'Opéra de Paris.

Références